

Конверс — місто, штат Індіана
 Конверс — місто, штат Техас
 Конверс — селище, штат Луїзіана
 Конверс — переписна місцевість, штат Південна Кароліна